Procedur kan avse:

 Procedur-deckare – en subgenre inom deckaren
 Procedur – en del av ett datorprogram, se Funktion (programmering)
 Procedurell programmering –  källkoden skrivs med användande av subrutiner
 Medicinsk procedur - direkta medicinska insatser
 Procedursmärta – en upplevelse som barn och ungdomar har vid en mängd procedurer inom vården